Дежман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дежман, Антон (1920—1977) — югославский словенский военачальник времён Народно-освободительной войны, генерал-майор запаса Югославской народной армии.
 Дежман, Карел (1821—1889) — словенский и австрийский политик, историк, археолог, ботаник и литератор.